Kolga bezeichnet 

 eine weibliche Gestalt aus der nordischen Mythologie, siehe Kolga (Mythologie), Tochter des Ägir
 den Asteroiden (191), siehe (191) Kolga, benannt nach der mythologischen Kolga
 ein Dorf in der estnischen Gemeinde Hiiumaa, siehe Kolga (Hiiumaa)
 ein Dorf in der estnischen Gemeinde Kuusalu, siehe Kolga (Estland)
 ein Dorf in der estnischen Gemeinde Nõo
 ein Dorf in der estnischen Gemeinde Rõuge